"Olgiate" pode ser:
 Olgiate Molgora, comuna lombarda da província de Lecco
 Olgiate Olona, comuna lombarda da província de Varese
 Olgiate Comasco, comuna lombarda da província de Como

Desambiguações de topônimos